Zekeriyaköy (Ardanuç), is een dorp in het Turkse district Ardanuç
Zekeriyaköy (Gölyaka), is een dorp in het Turkse district Gölyaka
Zekeriyaköy (Sarıyer), is een dorp in het Turkse district Sarıyer
Zekeriyaköy (Yapraklı), is een dorp in het Turkse district Yapraklı